De nombreuses villes françaises ont nommé une voie publique (avenue, esplanade, place, rue, pont, etc.) Victor-Hugo en l'honneur de l'écrivain français :

Algérie 
 Rue Victor-Hugo à Alger.

Argentine 
 Calle Victor Hugo à Buenos Aires, dans les quartiers de Villa Real et de Monte Castro.

Belgique 
 Rue Victor Hugo à Bruxelles ;
 Avenue Victor Hugo à Liège.

France 
Avenue
 Avenue Victor-Hugo à Aix-en-Provence ;
 Avenue Victor-Hugo à Aubervilliers ;
 Avenue Victor-Hugo à Bagneux ;
 Avenue Victor-Hugo à Boulogne-Billancourt ;
 Avenue Victor-Hugo à Bourg-la-Reine ;
 Avenue Victor-Hugo à Clamart ;
 Avenue Victor-Hugo à Fontenay-sous-Bois ;
 Avenue Victor-Hugo à Neuilly-Plaisance ;
 Avenue Victor-Hugo à Paris ;
 Avenue Victor-Hugo à Noisy-le-Sec ;
 Avenue Victor-Hugo aux Pavillons-sous-Bois ;
 Avenue Victor-Hugo à Rodez ;
 Avenue Victor-Hugo à Saint-Nazaire ;
 Avenue Victor-Hugo à Saint-Mandé ;
 Avenue Victor-Hugo à Valence ;
 Avenue Victor-Hugo à Vanves ;

Boulevard
 Boulevard Victor-Hugo à Clichy ;
 Boulevard Victor-Hugo à Lille 
 Boulevard Victor-Hugo à Montpellier ;
 Boulevard Victor-Hugo à Nantes ;
 Boulevard Victor-Hugo à Neuilly-sur-Seine ;
 Boulevard Victor-Hugo à Nice ;
 Boulevard Victor-Hugo à Saint-Ouen-sur-Seine ;
 Boulevard Victor-Hugo à Strasbourg ;

Cours
 Cours Victor-Hugo à Bordeaux ;

Impasse
 Impasse Victor-Hugo à Caen ;
 Impasse Victor-Hugo à Roanne ;
 Impasse Victor-Hugo à Saint-Cyr-l'École ;
 Impasse Victor-Hugo à Toul ;

Rue
 Rue Victor-Hugo à Bagnolet ;
 Rue Victor-Hugo à Charenton-le-Pont ;
 Rue Victor-Hugo à Courbevoie ;
 Rue Victor-Hugo à Deauville ;
 Rue Victor-Hugo à Besançon, à proximité de la maison natale de Victor Hugo ;
 Rue Victor-Hugo à Bois-Colombes ;
 Rue Victor-Hugo à Issy-les-Moulineaux ;
 Rue Victor-Hugo à Levallois-Perret ;
 Rue Victor-Hugo à Lisieux ;
 Rue Victor-Hugo à Lyon ;
 Rue Victor-Hugo à Malakoff ;
 Rue Victor-Hugo à Pantin ;
 Rue Victor-Hugo à Pau ;
 Rue Victor-Hugo à Périgueux ;
 Rue Victor-Hugo à Rouen ;
 Rue Victor-Hugo à Toulouse ;
 Rue Victor-Hugo à Tours ;
 Rue Victor-Hugo à Sarcelles.
 Rue Victor-Hugo à Vienne.

Place
 place Victor-Hugo de Besançon ;
 place Victor-Hugo de Courbevoie ;
 place Victor-Hugo de Grenoble ;
 place Victor-Hugo de Paris ;
 place Victor-Hugo de Saint-Denis ;
 place Victor-Hugo de Toulouse.

Luxembourg 
 Avenue Victor-Hugo à Luxembourg (ville)